Сафро́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Сафронова, Валентина Ивановна (1918—1943) — советская партизанка, Герой Советского Союза.
 Сафронова, Вера Степановна (1917—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Сафронова, Виктория Юрьевна (1972) — российская самбистка.
 Сафронова, Евдокия Григорьевна (1878—1938) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Сафронова, Елена Валентиновна (род. 1973) — российский критик, прозаик, публицист, литературный обозреватель.
 Сафронова, Екатерина Григорьевна (1915—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Сафронова, Инесса Павловна (1924—2004) — советский и украинский учёный-правовед.
 Сафронова, Людмила Николаевна (1929—2018) — советская балерина, балетный педагог.
 Сафронова, Мария Игоревна (род. 1979) — российский художник.
 Сафронова, Мария Кузьминична (1907—1972) — Герой Социалистического Труда, доярка колхоза. 
 Сафронова, Милана (род. 1991) — казахстанская боксёрша. 
 
 Сафронова, Нина Дмитриевна (1909—1995) — Герой Социалистического Труда, доярка. 
 Сафронова, Ольга Евгеньевна (род. 1991) — казахстанская легкоатлетка.
 Сафронова, Светлана Михайловна (Бадулина; род. 1960) — советская волейболистка.

Топоним 
 Сафронова — деревня Степановского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.